

Anime e manga 
 Fu – personaggio del manga e anime Naruto
 Fu – personaggio della serie letteraria The Five Ancestors

Codici 
 FU – codice ISO 3166-2:AE di Fujairah (Emirati Arabi Uniti)

Geografia 
 Fǔ (府) – storica divisione politica della Cina; si veda Zhou (divisione politica)
 Fu 府 – designazione di due prefetture del Giappone: Kyōto e Osaka
 Contea di Fu – contea della provincia dello Shaanxi, Cina

Informatica 
 FU – rootkit

Letteratura 
 Fu (cinese tradizionale: 賦 cinese semplificato: 赋) – uno dei primi stili di poesia cinese, risalente alla dinastia Han

Persone 
 Marco Fu (1978) – giocatore di snooker hongkonghese
 Fu Bin (1969) – ex calciatore cinese
 Fu Hao (...–...) – generale cinese
 Fu Haifeng (1983) – giocatore di badminton cinese
 Fu Mingxia (1978) – ex tuffatrice cinese
 Fu Sheng, conosciuto anche come Alexander Fu Sheng o Alexander Seng (1954-1983) – attore cinese
 Fu Wenjun (1955) – artista cinese
 Fu Yiting (1996) – schermitrice cinese
 Fu Yuanhui (1996) – nuotatrice cinese
 Fu Yubin (1963) – ex calciatore cinese
 Fu Zhensong (1881-1953) – artista marziale cinese
 Fu Zhong Wen (1903-1994) – artista marziale cinese, maestro di taijiquan

Altro 
 FU – antica targa automobilistica della provincia italiana di Fiume fino al 1930, poi sostituita da FM
 Fu – kana giapponese
 Fǔ (斧) – termine cinese per ascia; in italiano viene utilizzato per designare un particolare tipo di ascia utilizzata nelle arti marziali cinesi
 FU – abbreviazione di Freie Universität Berlin, la principale Università di Berlino (Germania) 
 FU – abbreviazione di Framingham Union Hospital, parte del MetroWest Medical Center di Framingham, USA
 Fu – descrizione di diversi cognomi cinesi, tra cui 付, 符, 傅 e 伏 ecc.
 F-U – mossa di wrestling
 FU – Farmacopea Ufficiale